José Bellver y Balaguer (1630-1732), general del ejército a favor del Archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión Española.
 José Bellver y Collazos (1824-1869), escultor español.